Ры́бинский переу́лок (до 25 марта 1986 года — Второ́й Ры́бинский переу́лок, до 1951 года — Второ́й Огоро́дный переу́лок) — переулок, расположенный в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники.

История 
Переулок получил современное название по протекавшей поблизости реке Рыбинке, до 25 марта 1986 года назывался Второ́й Ры́бинский переу́лок, 1951 года — Второ́й Огоро́дный переу́лок по огородам, находившимся в XIX веке в пойме реки Рыбинки.

Расположение 
Рыбинский переулок проходит от 3-й Рыбинской улицы на северо-восток до улицы Шумкина, за которой продолжается как Старослободский переулок.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Наземный транспорт 
По Рыбинскому переулку не проходят маршруты наземного общественного транспорта. Севернее переулка, на улице Сокольнический Вал, расположена остановка «Улица Шумкина» автобусов № 40, 122, 140, 265, 783, западнее, на 3-й Рыбинской улице, — остановка «Фабрика „Буревестник“» автобусов № 40, 122, 783.

Метро 
 Станция метро «Сокольники» Сокольнической линии и «Сокольники» Большой кольцевой линии (соединены переходом) — восточнее переулка, на Сокольнической площади.

См. также 
 Первая Рыбинская улица
 Вторая Рыбинская улица
 Третья Рыбинская улица
 Рыбинка (приток Яузы)

Примечания